A 499-es busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Jászberény és Nagykáta között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2343-as járat 2016. december 12-étől 498-as és 499-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei
Az átszállási kapcsolatok között az azonos útvonalon közlekedő 498-as busz nincs feltüntetve.

!Sorszám (↓)
! Megállóhely
!Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Jászberény, autóbusz-állomásvégállomás||23
|align=left|
|-
|1|| Jászberény, általános iskola||22
|align=left|
|-
|2|| Jászberény, vasútállomás||21
|align=left|
|-
|3|| Jászberény, TESCO áruház||20
|align=left|
|-
|4|| Jászberény, Ipartelep út||19
|align=left|
|-
|5|| Jászberény, Electrolux elágazás||18
|align=left|
|-
|6|| Jászberény, Electrolux*||17
|align=left|
|-
|7|| Jászberény, Electrolux elágazás*||16
|align=left|
|-
|8|| Nagykátai útelágazás||15
|align=left|
|-
|9|| 31-es sz. út, tangazdaság||14
|
|-
|10|| Neszűr||13
|
|-
|11|| Jászsági ÁG. elágazás||12
|
|-
|12|| Jászsági ÁG.*||11
|
|-
|13|| Jászsági ÁG. elágazás*||10
|
|-
|14|| Régi Sas vendéglő||9
|
|-
|15|| Hajtai iskola||8
|
|-
|16|| Hajtai híd||7
|
|-
|17|| Kismajor||6
|
|-
|18|| Egreskáta||5
|
|-
|19|| Nagykáta, jászberényi útelágazás||4
|
|-
|20|| Nagykáta, templom||3
|align=left|
|-
|21|| Nagykáta, okmányiroda||2
|align=left|
|-
|22|| Nagykáta, gimnázium||1
|align=left|
|-
|23|| Nagykáta, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállókat nem érinti mindegyik járat.

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Nagykáta autóbuszvonalai